H2 puede referirse a:

Ciencia 
 Dihidrógeno, de fórmula química H2, gas cuya molécula se compone de 2 átomos de hidrógeno.
 Deuterio, o hidrógeno-2, abreviado H-2 o 2H, isótopo del hidrógeno.
 Región H II, una nube de gas y plasma brillante que puede alcanzar un tamaño de varios cientos de años luz.
 Histona H2A, una proteína componente estructural de los nucleosomas, en el núcleo celular.
 Histona H2B, una proteína componente estructural de los nucleosomas.

Transporte 

 H-II, un cohete japonés de 1994.
 H-IIA, un cohete japonés de 2001.
 Vehículo de transferencia H-II es una nave espacial robótica en la Estación Espacial Internacional (ISS).
 Hummer H2, un automóvil todoterreno de 2005.
 Kaman H-2 Tomahawk, una propuesta de helicóptero de ataque de 1963.

Computación 

 H2, un sistema administrador de bases de datos relacionales programado en Java.

Artes y otros medios 

 H2, una película dirigida por Rob Zombie.
 H2, un jeroglífico también conocido como Mecha.
 History 2 es el nombre renombrado del antiguo canal, History International, un spin-off de History (conocido anteriormente como The History Channel).
 H2, un manga japonés escrito por Mitsuru Adachi.

Otros 

 El código IATA de Sky Airline.